Dirnberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Dirnberg (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dirnberg (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Dirnberg (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dirnberg (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Dirnberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dirnberg (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dirnberg (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dirnberg (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

 Dirnberg (Gemeinde Haidershofen), Ort bei Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dirnberg (Gemeinde Zeillern), Ort bei Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dirnberg (Gemeinden Kremsmünster, Sattledt), Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf; und Sattledt, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Dirnberg (Gemeinde Pennewang), Ort bei Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Dirnberg (Gemeinde St. Leonhard), Ort bei St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Dirnberg (Gemeinde Deutschlandsberg), Ort bei Bad Gams, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Dürnberg